Адам Кщот (, 2 сентября 1989 года) — польский бегун на средние дистанции, чемпион Европы 2014 и 2016 годов и чемпион Европы в помещении 2011, 2013 и 2017 годов на дистанции 800 метров, призёр чемпионатов мира. Участник летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Биография 
В 2007 году выиграл бронзовую медаль в беге на 800 метров на юниорском чемпионате Европы. После перехода в молодёжную категорию дважды стал чемпионом континента среди спортсменов до 23 лет (2009, 2011).

Первых успехов на взрослом уровне добился в 2010 году, когда финишировал третьим на чемпионате мира в помещении и летнем чемпионате Европы.

В 2011 году выиграл чемпионат Европы в помещении и бежал в финале чемпионата мира (шестое место).

На Олимпийских играх в Лондоне дошёл до полуфинала в беге на 800 метров.

Защитил титул зимнего чемпиона Европы в 2013 году. Выступал на чемпионате мира года в Москве, но не смог выйти в финал.

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2014 года выиграл дистанцию 800 метров с результатом 1.44,15. На последнем этапе Бриллиантовой лиги 2014 года в Брюсселе Адам Кщот установил свой новый личный (и национальный) рекорд в беге на 1000 метров — 2.15,72.

В финале чемпионата мира 2015 года уступил 0,24 секунды мировому рекордсмену Дэвиду Рудише и завоевал серебряную медаль.

Второй раз подряд стал летним чемпионом Европы в 2016 году, выиграв в финале с результатом 1.45,18. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро занял третье место в полуфинале и не смог попасть в решающий забег (по показанному результату, 1.44,70, был лучшим среди выбывших участников).

Зимой 2017 года в третий раз в карьере выиграл чемпионат Европы в помещении.

В финале чемпионата мира 2017 года уступил на финише только французу Пьеру-Амбруазу Боссу и во второй раз подряд выиграл серебряную медаль турнира.

Ссылки 
 

Бегуны на средние дистанции Польши
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по лёгкой атлетике